Ergebnis steht für:
 Ergebnis (Cricket), Ausgang eines Cricket-Spiels
 Ergebnis (Stochastik), mathematischer Begriff in der Wahrscheinlichkeitstheorie
 Resultat der Verknüpfung von Operanden einer mathematischen Operation, siehe Verknüpfung (Mathematik)
 Gewinn, erwirtschafteter Überschuss eines Unternehmens

Siehe auch: